El estado de Sinaloa se divide para su administración en los 18 municipios. La población mostrada es de acuerdo a los resultados del II Conteo de Población y Vivienda, que se llevó a cabo en octubre de 2010. 

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Sinaloa/Población/Población total por municipio.